

Persone
 Charles Roach Smith (1807-1890) – antiquario, numismatico e archeologo britannico
 Gary D. Roach, o semplicemente Gary Roach (...) – montatore statunitense
 Harold Eugene "Hal" Roach Sr. (1892-1992) – regista e produttore cinematografico statunitense
 Harold Eugene "Hal" Roach Jr. (1915-1972) – regista e produttore cinematografico statunitense
 John Roach (1933-2021) – ex giocatore di football americano statunitense
 Kerwin Roach (1996) – cestista statunitense
 Mary Roach (1959) – scrittrice e divulgatrice scientifica statunitense
 Maxwell Lemuel "Max" Roach (1924-2007) – batterista, percussionista e compositore statunitense
 Jay Roach (1957) – regista e produttore cinematografico statunitense
 Nick Roach, propriamente Nicholas Alexander Roach (1985) – giocatore di football americano statunitense
 Patrick "Pat" Roach (1937-2004) – attore cinematografico e wrestler britannico
 Steve Roach (1955) – musicista e compositore statunitense di musica elettronica e new age
 Ukweli Roach (1985) – attore britannico

Altro
 Hal Roach Studios – strutture per la produzione cinematografica a Culver City, California
 Papa Roach – gruppo musicale alternative metal statunitense
 Roach – fiume nella contea dell'Essex, in Inghilterra

Pagine correlate
 Freddie Roach
 Rotch